Ручеллаи () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Ручеллаи, Джованни (1475—1525) — итальянский поэт, сын Бернардо Ручеллаи
 Ручеллаи, Бернардо (1449—1514) — итальянский учёный, отец Джованни Ручеллаи

См. также 
 Палаццо Ручеллаи — ренессансный дворец во Флоренции, построенный по заказу Джованни Ручеллаи